Mužská čtyřhra Delray Beach Open 2018 probíhala ve druhé polovině února 2018. Do deblové soutěže delraybeachského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Raven Klaasen a Rajeev Ram, jehož členové se turnaje nezúčastnili. Klaasen nastoupil na paralelně probíhajícím Open 13 Provence v Marseille.

Vítězem se stal americký nenasazený pár Jack Sock a Jackson Withrow, který ve finále zdolal americko-australské turnajové čtyřky Nicholase Monroea s Johnem-Patrickem Smithem. Po dvousetovém průběhu 4–6 a 6–4 rozhodl až supertiebreak nejtěsnějším poměrem míčů [10–8]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Sock vybojoval devátý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Withrowa to bylo první takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (čtvrtfinále)
  Max Mirnyj /  Philipp Oswald (1. kolo)
  Ben McLachlan /  Hugo Nys (semifinále)
  Nicholas Monroe /  John-Patrick Smith (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Delray Beach Open
ATP World Tour 2018